Ми́ндаугас Шни́пас (; род. 22 марта 1960, Шакяй) — литовский скульптор, доцент кафедры скульптуры Вильнюсской художественной академии.

Биография 

Родился в городе Шакяй. В 1984 году окончил Государственный художественный институт Литовской ССР по специальности скульптура. С 1989 года доцент кафедры скульптуры Вильнюсской художественной академии. С 1990 года член Союза художников Литвы.

Участвовал в коллективных выставках, в частности, в выставке работ молодых художников в Вильнюсе (Дворец художественных выставок, 1984; 1987), Годовой художественной выставке (Дворец художественных выставок, 1986),  (Дворец художественных выставок, 1989), в Клайпеде (, Дворец художественных выставок, 1988), в Таллине (1989), Зальцбурге (1989), Гётеборге (1990), Рауме (, 1993), Висбю (, 1993), Мельбурне (, 1996) и многих других выставках в различных городах.

Проводил персональные выставки скульптур и рисунков в выставочном зале Художественного фонда Литвы (Вильнюс, 1986), Дворце художественных выставок (1989) и галереях Вильнюсе.

Творчество 
Работы приобретены Литовским художественным музее (Вильнюс), Музеем современного стекла (Копенгаген) и другими музеями и галереями. Несколько произведений Шнипаса находится в общественных пространствах Вильнюса, других городов Литвы и других европейских стран. 
 
Одна из первых таких работ — бюст композитора Стасиса Шимкуса, установленный в 1987 году в саду у Музыкального театра в Каунасе (архитектор Йонас Юцайтис).

9 апреля 1989 года в связи со 120-летием Юозаса Науялиса в том же саду у Музыкального театра в Каунасе был открыт бюст композитора и музыканта, созданный Миндаугасом Шнипасом.

24 августа 2004 года в Вильнюсе на доме по улице Тилто (), в котором жил художник Рафаэль Хволес, была открыта мемориальная плита, созданная Шнипасом.
В том же году была установлена мемориальная доска в память Макса Вайнрайха (1894—1969), еврейского языковеда и литературоведа, основателя и руководителя Еврейского научного института ИВО (1925) в Вильно, на улице Йоно Басанавичяус, также созданная Шнипасом.

21 июня 2009 года в Ионаве был торжественно открыт памятник Абраомасу Кульветису (Абрахаму Кульвецу), созданный Шнипасом совместно со скульптором Константинасом Богданасом.

12 мая 2011 года в Вильнюсе в районе Жверинас открыт памятник Константину Бальмонту работы Миндаугаса Шнипаса (архитектор Таурас Будзис), установленный по инициативе Фонда Юргиса Балтрушайтиса.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Вильнюсской художественной академии
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Литвы
Преподаватели Вильнюсской художественной академии